De Zwaluw (Burdaard) – wiatrak w miejscowości Burdaard
 De Zwaluw (Oudemolen) – wiatrak w miejscowości Oudemolen

Zobacz też